Герцог Монтеалегре — испано-итальянский аристократический титул. Он был создан 12 августа 1633 года королем Испании Филиппом IV для Хуана Джоэни Кардоны и Гравины, претора Палермо и сеньора баронства Монталлегро.

В 1927 году король Испании Альфонсо III пожаловал герцогский титул для Исидро Кастильехо и Уолла, 10-му графу Вильямена де Косвихар, 14-му графу Ареналес.

Исидро де Кастильехо и Уолл был сыном Хуана Баутисты де Кастильехо и Санчес Теруэль, 4-го графа де Флоридабланка, и Марии де ла Консепсьон Уолл и Альфонсо де Соуза Португаль, 14-й маркизы де Гуадалькасар и графини де Ареналес.

Герцоги де Монтеалегре

Генеалогическое древо 

<div align=center style="padding: 0.5em; font-size:90%;"></div>

Источники 
 Faso di Serradifalco, Alberico Lo (2006). «I Gioeni principi di Castiglione e duchi di Angiò». Sul Tuto, Periodico della Società Italiana di Studi Araldici (en italiano) (5): 2-3. Consultado el 26 de noviembre de 2013.
 Salazar y Acha, Jaime de (2012). Los Grandes de España (Siglos XV—XXI). Madrid: Ediciones Hidalguía. pp. 462—463. ISBN 978-84-939313-9-1.
 Villa Bianca, Emmanuele y Gaetani, Francesco María, marqués de (1754). «Angiò». Della Sicilia nobile (en italiano) II. Palermo: Stamperia de' Santi Apostoli. pp. 52-55. Consultado el 26 de noviembre de 2013.

Ссылки 
 Duques de Anjou de Montealegre
 Duques de Montealegre

Герцоги Испании
Герцоги Италии